Nona (latinský výraz s významem „devátá“) má více významů:

 nona (hudba) – hudební interval
 nona (modlitba) – odpolední modlitba breviáře
 2S9 NONA – sovětský, resp. ruský samohybný minomet

Externí odkazy